Гордово — деревня в составе сельского поселения Ядроминское Истринского района Московской области. Население —  чел. (), зарегистрировано 1 садовое товарищество.

Гордово расположено в 15 км к западу от райцентра Истра и в 8 км от железнодорожной платформы Ядрошино Рижского направления, высота над уровнем моря 208 м.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 Карта Истринского района Московской области
 

Населённые пункты городского округа Истра